Fodor József (1752–1828) hegedűművész
Fodor József (1802–?) mezőgazdász
Fodor József (1843–1901) orvos, higiénikus, az MTA tagja
Fodor József (1891–1964) bányamunkás, szociáldemokrata szakszervezeti vezető
Fodor József (1898–1973) költő, író, újságíró
Fodor József (1907–1990) lelkész, újságíró, helytörténész
Fodor József (1935–2007) grafikus, festő